Surra – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Surra – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian